Axelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Axelsen (* 1966), dänische Schauspielerin
 Geir Axelsen (* 1965), norwegischer Ökonom und Beamter
 Ole Christian Axelsen (1849–1917), norwegischer Unternehmer
 Viktor Axelsen (* 1994), dänischer Badmintonspieler